Datianus steht für
 Datianus (Praeses), römischer Statthalter auf der iberischen Halbinsel während der Zeit der diokletianischen Christenverfolgung.
 Censorius Datianus, römischer Politiker, der 358 Konsul wurde und wohl später mit seinem Einfluss Valentinian I. zum Kaiserthron verhalf.